La Batalla de Santa Bárbara de Cartago puede corresponder a dos eventos ocurridos durante las guerras civiles de Colombia en las cercanías de Cartago (Valle del Cauca):

 Primera Batalla de Santa Bárbara de Cartago: ocurrida el 18 de septiembre de 1862, terminó en una decisiva victoria liberal durante la guerra civil de 1860-1862.
 Segunda Batalla de Santa Bárbara de Cartago: ocurrida el 23 de febrero de 1885 durante la guerra civil de dicho año, victoria del gobierno liberal moderado sobre los rebeldes liberales radicales.